

Arti marziali 
 Shaolinquan – stile di combattimento della famiglia delle arti marziali tradizionali cinesi.
 Bei Shaolinquan – stile di combattimento della famiglia delle arti marziali tradizionali cinesi.

Religione 
 Shàolín-sì, monastero Shaolin, sul monte Songshan, provincia dell'Henan
 Běi Shàolín-sì – tempio Shaolin del Nord
 Nan Shàolín-sì – tempio Shaolin del Sud
 Regole del Tempio di Shaolin – regole che vigono o vigevano nel Monastero di Shaolin (Shaolinsi)

Altro 
 Shaolin – pseudonimo di Francisco Jozenilton Veloso (1971), comico brasiliano
 Shaolin Soccer - Arbitri, rigori e filosofia zen () – film comico di arti marziali, interpretato e diretto da Stephen Chow